Футбольная лига ОАЭ 1987/1988 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1987/88 на сайте rsssf.com  

1987/1988
ОАЭ
ОАЭ
1987 год в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 1988 году